Bülow (bij Crivitz), een gemeente in het Duitse district Parchim
Bülow (Gutow), een dorp in de gemeente Gutow in het Duitse district Güstrow 
Bülow (Königsfeld), een dorp in de gemeente Königsfeld in het Duitse district Nordwestmecklenburg
Bülow (Schorssow), een dorp in de gemeente Schorssow in het Duitse district Güstrow 
Bülow (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Von Bülow, een Duitse familie van staatslieden, militairen en auteurs
 Bülow (zanger), de artiestennaam van de Duitse zangeres Megan Bülow

Zie ook
 Bülowstraße (metrostation) - station in Berlijn, gelegen aan onderstaande straat
 Bülowstraße (straat) - straat in Berlijn